Jürgen Kühl ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Kühl (Politiker) (1864–1944), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Kühl (Leichtathlet) (1934–2020), deutscher Sprinter